Bei Koroneia wurden im Verlauf der griechischen Antike zwei Schlachten ausgetragen:

 Schlacht von Koroneia (447 v. Chr.) (Erster Peloponnesischer Krieg)
 Schlacht von Koroneia (394 v. Chr.) (Korinthischer Krieg)